Szwajcaria:
 Berner Jura – region
 Berner Jura – okręg
 Berner Jura – region administracyjny